Zeeuws Meisje (margarine), een Nederlands margarinemerk
Zeeuws Meisje (televisieserie), een Nederlandse jeugdserie uit 1997